Руда́вка — название географических объектов в Белоруссии:

Населённые пункты 
 Рудавка — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Рудавка — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Рудавка — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Рудавка — деревня в Несвижском районе Минской области.

Водные объекты 
 Рудавка — река в Свислочском районе Гродненской области, правый приток реки Нарев.
 Рудавка — река в Свислочском районе Гродненской области, правый приток реки Свислочь (приток Немана).
 Рудавка — река в Логойском районе Минской области, правый приток реки Двиноса.
 Рудавка — ручей в Столбцовском районе Минской области, правый приток реки Жатеревка.

См. также 
 Рудовка